Список казахских биев и шешенов (ораторов). Торекулов Н., Казбеков М., Қазақтың би-шешендері, Алматы, 1993. 1 книга (XIII-XVII), 2 книги (XIII-XIX).

 Майки би (первый казахский би, поэт);
 Толе би Алибекович (би, государственный деятель ; 1657-1756);
 Казыбек би Келдибекович (знаменитый би ; 1659-1765);
 Айтеке би Байбекович (1644-1700);
 Джесси Би (1693-1740);
 Досан би (1692-1790);
 Шоган би (1584-1642);
 Байжигит би(1758-1845);
 Эсенкельды би ;
 Жанкиси би (1740-1815);
 Сырым Датулы (казахский богатырь) ; 1742-1802 гг.);
 Саржан би (1827 г.);
 Бапан Би (1760-1850);
 Жанкутты би (1810-1873);
 Едиге би (1352-1419);
 Алменулы, Болтирик шешен (1771-1853);
 Курмысы би Табынбайулы (1741);
 Мамбетулы Байзак шешен (1789-1864);
 Байшуакулы, Сапак шешен (1833-1913);
 Бапанович, Саккулак би (1800 г.);
 Есет Котибарович (герой) ; 1803-1888 гг.);
 Жакаим, Жетес би (1828-1914);
 Корлыбай, Досбол;
 Бекшеулы, Байдалы би (1727 г.);
 Балгынбаевич, Байкокше Чечен (1813-1892);
 Кебекбай шешен (1821-1906);
 Ногайбай (поэт);
 Байсерке шешен (1841-1906);
 Есалыулы, Досбай би (1838 г.);
 Ержанулф, Кылышбай би (1851-1926);
 Тобетович, Шагырай шешен (1838-1921);
 Жошыулы Бигельды би (1860-1933);
 Байгараулы, Актайлак би (бий, оратор, жырау, дипломат ; 1742-1838 гг.);
 Айдаболулы Тайкелтыр шешен ;
 Алшинбай би ;
 Карабиулы, Токсан би ;
 Жадигерович, Асаубай шешен (1820);
 Айтуганович, Киикбай би ;
 Малтаканский танец ;
 Торебай би ;
 Омирбай шешен ;
 Кишкеулы, Итеш би(1825-1905);
 Кушикулы, Шорман би ;
 Торайгыр би (1761-1830);
 Сары шуаш (шешен);
 Матакулы, Кенже би (1828 г.);
 Кипчак, Алтыбай (поэт)

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qdIiTis_7-gJ:89.40.58.142/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26P21DBNK3DKNKZ%3DKNKZ 26C21COM% 3DF% 26Z21MFN% 3D3528 + &D3528 + cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=kz&client=firefox-bd
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qdIiTis_7-gJ:89.40.58.142/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26P21DBNK3DKNKZ%3DKNKZ 26C21COM% 3DF% 26Z21MFN% 3D3528 + &D3528 + cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=kz&client=firefox-bd
 http://89.40.58.142/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe? LNG = & Z21ID = & I21DBN = KNKZ & P21DBN = KNKZ & S21STN = 1 & S21REF = & S21FMT = fullwebr & C21COM = S & S21CNR = & S21P01 = 0 & S21P02 = 1 & S21P03 = A & D21% A2 & D21% A2 & B21% 802 % B1% D0% BB% D0% BE% D0% B2,% 20% D0% 9D% D1% 8B% D1% 81% D0% B0% D0% BD% D0% B1% D0% B5 %Д0%БА

Списки:Казахстан
Казахские бии